Belgium
Saint-Léger, település Luxembourg tartomány Virton járásában

 Franciaország
Saint-Léger, település Alpes-Maritimes megyében
Saint-Léger, település Charente megyében
Saint-Léger, település Charente-Maritime megyében
Saint-Léger, település Lot-et-Garonne megyében
Saint-Léger, település Mayenne megyében
Saint-Léger, település Pas-de-Calais megyében
Saint-Léger, település Savoie megyében
Saint-Léger, település Seine-et-Marne megyében